Osoby o tym nazwisku:
 Harun Tekin – turecki piłkarz
 Metin Tekin – turecki piłkarz